Села:
 Гутище — Львівська область, Золочівський район
 Гутище — Чернігівська область, Корюківський район
 Гутище — Чернігівська область, Сосницький район